Луча́на Литтицце́тто (, род. 29 октября 1964, Турин, Италия) — итальянская писательница, актриса, телеведущая.

Биография 

Лучана родилась в Турине в пьемонтской семье (урождённая Bosconero), росла в районе Сан Донато.

После получения аттестата по фортепиано в 1984 в консерватории Турина, она преподаёт музыку в средней школе на окраине Турина. Этой деятельности она посвятила 9 лет. В эти годы появляются её первые публикации, в которых отрабатывается ироничный и недоверчивый стиль, характерный для её дальнейшего творчества.

Личная жизнь 
С 1997 по 2018 год состояла в отношениях с музыкантом Давиде Грациано. У бывших партнёров двое приёмных детей.

Библиография 

 «Одна как стебель сельдерея» // Рипол-классик, 2007 - вошли книги Sola come un gambo di sedano, 2001 и La principessa sul pisello, 2002
 «По кочану» // Рипол-классик, 2007 - вошли книги Col cavolo, 2004 и Rivergination, 2006

Фильмография

Актриса 

 Genitori e figli. Istruzioni per l'uso (2010)
 Matrimoni e altri disastri (2009) — Benedetta
 Non pensarci, la serie (2009)
 Tutta colpa di Giuda (2009) — Suor Bonaria
 Волшебная история Пиноккио (2008) — Сверчок
 Peopling the Palaces at Venaria Reale (2007) — Cortigiana
 Cover boy: L'ultima rivoluzione (2007) — Padrona di casa
 Учебник любви (2005) — Орнелла
 Natale a casa Deejay - A christmas carol (2004) — Luciana
 Se devo essere sincera (2004) — Adelaide
 Ravanello pallido (2001) — Gemma Mirtilli/Gala
 Tandem (2000) — Commissaria
 Tutti gli uomini del deficiente (1999) — Compagna di stanza di Stella
 La grande prugna (1999) — Baby Sitter
 Тяжёлая жизнь двоеженца (1999) — Лайза
 Svitati (1999)
 Scomparsa (1998) — Beatrice
 Tre uomini e una gamba (1997) — La Promessa Sposa
 Tutti giù per terra (1997) — Post office clerk

Сценарист 

 Se devo essere sincera (2004)
 Ravanello pallido (2001)

Награды 

22 ноября 2007 года Лучана Литтиццетто получила от Президента Республики Джорджо Наполитано престижную премию Де Сика.

Примечания

Ссылки 
 Биография Лучаны Литтиццетто

Выпускники Туринского университета